

Проспект Винниченка 
 Проспект Винниченка — проспект у Кропивницькому.

Вулиця Володимира Винниченка 
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Борщеві.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця у Броварах
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця у Верховині.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця у Вінниці.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Городенці.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Городку Львівської області.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Дніпрі
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Дрогобичі.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Дубно.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Знам'янці.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Ізмаїлі.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Калуші.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Києві.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Коростишеві.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Кременчуці.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Кривому Розі.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Люботині.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Малині.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Надвірної.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Одесі.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Сокалі.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця у Стрию.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Тернополі.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця у Фастові.
 Вулиця Володимира Винниченка — вулиця в Червонограді.

Вулиця Винниченка 
 Вулиця Винниченка — вулиця в Бахмачі.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Бібрці.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Болехові.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Брошневі-Осаді.
 Вулиця Винниченка — вулиця у Василькові.
 Вулиця Винниченка — вулиця у Великих Мостах.
 Вулиця Винниченка — вулиця у Вижниці.
 Вулиця Винниченка — вулиця у Винниках.
 Вулиця Винниченка — вулиця у Віньківцях.
 Вулиця Винниченка — вулиця у Володимирі.
 Вулиця Винниченка — вулиця у Волочиську.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Гайсині.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Галичі.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Гнівані.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Городищі.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Долині.
 Вулиця Винниченка — вулиця у Збаражі.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Карлівці.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Ковелі.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Козові.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Козятині.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Коломиї.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Королево.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Косові.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Костополі.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Куликові.
 Вулиця Винниченка — вулиця у Львові.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Луцьку.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Малій Висці.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Миколаєві Львівської області.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Нововолинську.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Новограді-Волинському.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Новомиргороді.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Новому Розділі.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Перемишлянах.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Помічній.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Почаєві.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Пустомитах.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Рівному.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Скалаті.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Снятині.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Стебнику.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Тлумачі.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Харкові.
 Вулиця Винниченка — вулиця у Хмельницькому.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Чернівцях.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Шепетівці.
 Вулиця Винниченка — вулиця у Яворові.
 Вулиця Винниченка — вулиця в Яготині.

Провулок Володимира Винниченка 
 Провулок Володимира Винниченка — провулок у Люботині.

Провулок Винниченка 
 Провулок Винниченка — провулок у Броварах.
 Провулок Винниченка — провулок у Карлівці.
 Провулок Винниченка — провулок у Костополі.
 Провулок Винниченка — провулок у Малині.
 Провулок Винниченка — провулок у Хмельницькому.